Maurice Georges peut correspondre à plusieurs personnes : 
 Maurice Georges (1899 - 1970), député de Haute-Saône
 Maurice Georges (1901 - 1975), député de la Seine-Maritime
 Maurice Georges est le directeur des services de la navigation aérienne